Nella stagione 1972-1973 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: Lignano e Tisana. Sono state aggregate dalla Prima Categoria: Brugnera, Bujese, Fontanafredda, Passons e Vivai Rauscedo (dal girone A), Edera, Torriana, Pieris, Ronchi, Fortitudo, Aquileia ed Oratorio San Michele (dal girone B). Nel turno preliminare non vige la regola dei gol in trasferta.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TURNO PRELIMINARE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.08.1972|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.08.1972

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.09.1972|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.09.1972

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.09.1972|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.09.1972

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TERZO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.11.1972|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.12.1972

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEDICESIMI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.01.1973|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.01.1973

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| OTTAVI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.05.1973|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.05.1973

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1972-1973 della F.I.G.C. - Roma (1973)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia